Оле́г Ковале́нко:
 Коваленко, Олег Евгеньевич (род. 1975) — казахстанский хоккеист; защитник.
 Коваленко, Олег Игоревич (род. 1988) — украинский футболист.